Патмоската екзархия () e екзархия на Вселенската патриаршия, разположена на егейските гръцки острови Патмос, Липси, Агатониси и Арки.

История 
Патмос е под юрисдикцията на Родоската митрополия от 325 година, но към XI век островът е необитаван. През април 1088 година император Алексий I Комнин издава едикт за основаване на автономен манастир на острова, който да има под своята юрисдикция околните острови. Екзархията е създадена през юли 1775 година, като екзарх е абатът на манастира „Свети Йоан Богослов“. В 1918 година островите Фурни са отделени от екзархията и предадени на Самоската митрополия.

Екзархията граничи със Самоската митрополия на север, с Анейската митрополия в Мала Азия на изток, с Лероската на юг - остров Лерос, и с Паронаксийската на запад - остров Парос.

Патмос е последната екзархия на Вселенската патриаршия след закриването на Мецовската на 7 октомври 1924 година.

Екзарси

Бележки